Gareth Thomas (acteur), acteur uit Wales, bekend van de sf-serie Blake's 7.
Gareth Thomas (rugbyspeler)
Gareth Thomas (Welsh politicus)
Gareth Thomas (Brits politicus)